International Lawn Tennis Challenge 1900 je bil prvi turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izid 

1900 v športu
1900